Nikon Corporation, producent van optische en elektronische apparatuur
Nikon van Moskou (1605-1681), patriarch van Moskou
Nikon (aartsbisschop) (1945-2019), aartsbisschop van Boston
Nikon (olifant), lievelingsdier van Pyrrhus van Epirus